A National Basketball Association 1954–1955-ös szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 9. szezonja volt. A győztes a Syracuse Nationals lett, amely a döntőben összesítésben 4–3-ra nyert a Ft. Wayne Pistons ellen.

Az NBA bevezette a 24 másodperces támadóidőt. A rájátszást úgy változtatták, hogy továbbra is az első három csapat jutott a rájátszásba, de az első helyezett kiemeltként közvetlenül a divíziódöntő résztvevője volt.

A szezon 9 csapattal indult, de a Baltimore Bullets 14 mérkőzés után 3–11-es mutatóval abbahagyta a szereplést és megszűnt. A szezon így 8 csapattal folytatódott.

Alapszakasz

Rájátszás

Díjak 
Az év újonca: Bob Pettit

All-Star-mérkőzés 

MVP: Bill Sharman
Vezetőedzők: Al Cervi (Kelet), Charles Eckman (Nyugat)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba